Antonín Dvořák – czeski kompozytor 
 August Dvorak – współtwórca klawiatury Dvoraka
 Max Dvořák – historyk sztuki czeskiego pochodzenia 
 Klawiatura Dvoraka – alternatywa dla układu QWERTY
 František Dvořák (1862–1927) – czeski malarz